Extricate — тринадцатый студийный альбом британской рок-группы The Fall, записанный в конце 1989 года и выпущенный лейблом Cog Sinister (Fontana Records) 19 февраля 1990 года.

История 
Альбом Extricate был записан сразу же после того, как Марк Э. Смит развёлся с Брикс Смит, гитаристкой группы. Брикс была заменена Мартином Брамой, который ушёл из The Fall в 1979 году, чтобы образовать The Blue Orchids. Её выход из состава и возвращение Брамы предопределили решающее изменение звучания. Над альбомом (в Southern Studios, Лондон; Swanyard Studios, Лондон; The Manor, Оксфордшир и Wool Hall, Сомерсет) работала группа продюсеров — Coldcut, Крэйг Леон, Эдриан Шервуд — во главе с Марком Э. Смитом. О некоторых новых мотивах, появившихся в альбоме, Смит говорил:
3 марта 1990 года альбом Extricate поднялся до #31 — своей высшей отметки в UK Album Charts. Синглы из него, «Telephone Thing» и «Popcorn Double Feature» поднялись до (соответственно) #58 и #84 в UK Singles Chart.

Марк Э. Смит говорил, что ему понравилось работать с Coldcut; хитовый на тот момент продюсерский коллектив оказался близок по духу группе: Они, по словам Смита, «используют лишь две панели и компьютер… Не семплингуют Led Zep и все такое: они делают нечто уникальное». Для авангардных экспериментов Смит пригласил знакомую Мартина Брамы, которая в школе играла на гобое. «Это лучше, чем брать старых пердунов из пабов. Для записи Bremen Nacht я пригласил саксофониста, так тот чуть не умер, рифф для него оказался слишком быстрым. С 'Hit The North' было то же самое, пришлось машинами заделать всё в конечном итоге», — пояснял лидер группы.

Стиль 
После ухода Брикс возросло и влияние Марши Скофилд, которая сама себя называла "незаметной участницей" The Fall. Сама она рассказывала в интервью Мику Мерсеру:
Когда Брикс была в группе, было много споров о структурах, потому что никто ничего не понимал в песенных структура, и песни продолжались сколько угодно - не имея начала, конца, да даже и середины. Сейчас все более динамично. Думаю, это следствие работы с Майклом Кларком. Именно благодаря этому звучание так изменилось. Нам пришлось дисциплинировать себя. И на меня стали даже покрикивать, потому только что я единственная в группе кто мог удерживать остальных в установленной аранжировке, в заданном темпе: 'Ты начинаешь тут командовать, прекрати указывать нам, что делать!' Это было действительно волнующе, так приятно видеть, как люди прямо перед тобой исполняют музыку так, как ты требуешь...

Отзывы критиков 
Альбом получил высокие оценки — как современных критиков, так и авторов ретроспективных обзоров. «Extricate — чисто фолловский альбом: косметически впечатляющий, он сразу же хватает вас за лацканы… А когда раскрываешь уши и начинаешь улавливать подтекст, специфика производит ещё более сильное впечатление», — писал New Musical Express. В том же еженедельнике Джеймс Браун дал Extricate оценку 10/10, назвав его самым выдающимся «альбомом <The Fall> за последние пять лет и первым, призванным пересмотрть направление, взятое спид-попсовым Bend Sinister». Сменив яростный рык на «усталое мычание», Смит, по мнению рецензента, звучит здесь «как вполне здоровый и работоспособный Лу Рид». Отметив, что вернувшийся Брама сделал гитарный звук более «отрывистым, огрызающимся», Браун о текстах альбома отозвался так:…Марк по-прежнему видит научную фантастику там, где для остальных — мыльная опера. Вот только, теперь свою старую жертву, средний класс, он не распинает, а вышучивает. Для тех же, кто действительно жаждет узнать, что произошло между мистером и миссис Смит, Марк оставил минное поле. По меньшей мере в 4 песнях из 10 Марк позволил выглянуть своей «женственной» сути. 
Extricate, как писал Melody Maker 3 марта, это «Это The Fall, отполированные до прочного, сияющего острого лезвия, сияющего бескмпромиссностью». Рецензент еженедельника Иэн Гиттинс отмечая, что «лучшие песни Fall всегда были неразрешимой дразнящей загадкой, пазлом, в котором последний элемент надёжно спрятан», писал, что и здесь «окольная, косвенная логика Смита осталась скособоченной: он смотрит на мир со стороны, в какую-то свою призму». Гиттинс, упоминавший существующее мнение о «занудливости» The Fall, признавался, что «их задорный, самоуверенный юмор» никогда не казался ему более ярким, чем в этом альбоме, не содержащем в себе «даже намёка на впадение в самопародию». Адам Грин в том же еженедельнике несколько месяцев спустя писал: «Величайший прыжок вперед после This Nation’s Saving Grace, альбом Extricate продемонстрировал редкую способность The Fall, утрачивая эзотеричность, становиться одновременно и всё более необычными».

Список композиций 

Сторона 1
 Sing! Harpy (Martin Bramah как M. Beddington), Mark E. Smith) — 5:24
 I’m Frank (Craig Scanlon, Smith) — 3:21
 Bill Is Dead (Scanlon, Smith) — 4:32
 Black Monk Theme, Part I (The Monks, оригинальный заголовок — «I Hate You») — 4:35
 Popcorn, Double Feature (Scott English, Weiss) — 3:43

Сторона 2
 Telephone Thing (Matt Black, Jon More, Smith) — 4:12
 Hilary (Smith) — 2:30
 Chicago, Now! (Smith) — 5:59
 The Littlest Rebel (Steve Hanley, Scanlon, Smith, Wolstencroft) — 3:36
 And Therein… (Bramah, Smith) — 2:53

CD / кассета 

 Sing! Harpy
 I’m Frank
 Bill Is Dead
 Black Monk Theme, Part I
 Popcorn, Double Feature
 Arms Control Poseur (Scanlon, Smith, Simon Wolstencroft — 4:44
 Black Monk Theme Part II (The Monks, «Oh, How to Do Now») — 2:01

 Telephone Thing
 Hilary
 Chicago, Now!
 The Littlest Rebel
 British People in Hot Weather (Hanley, Scanlon, Smith, Wolstencroft) — 3:07
 And Therein…
 Extricate (Hanley, Scanlon, Adrian Sherwood, Smith) — 3:46

Сюда вошли 4 экстра-трека. «Arms Control Poseur» и «Black Monk Theme Part II» — b-сайд сингла «Popcorn Double Feature» (первый трек здесь приведён в альтернативной версии). «British People In Hot Weather» — b-сайд сингла «Telephone Thing».

2007 CD 

Диск 1
 «Sing! Harpy»
 «I’m Frank»
 «Bill Is Dead»
 «Black Monk Theme, Part I»
 «Popcorn, Double Feature»
 «Telephone Thing»
 «Hilary»
 «Chicago, Now!»
 «The Littlest Rebel»
 «And Therein…»

 Диск 2
 «Telephone Thing (Extended)» — 4:19
 «Telephone Dub» — 4:27
 «British People In Hot Weather»
 «Butterflies 4 Brains» (Smith, Scanlon, Hanley, Wolstencroft) — 4:15
 «Arms Control Poseur» — 5:03
 «Arms Control Poseur» (CD-версия)
 «Zandra» (Smith, Beddington) — 2:47
 «Black Monk Theme Part II»
 «Extricate»
 «Theme From Error-Orrori» — 4:11
 «Chicago Now» — 5:34
 «Black Monk Theme» — 4:07
 «Hilary» — 2:23
 «Whizz Bang» — 3:01

Комментарии к песням 
 Bill Is Dead. Одна из самых неожиданных песен альбома, «баллада», посвящённая Брикс, с припевом: «Это лучшее время моей жизни». Песня вызвала самые разнообразные сравнения — в частности, с Лу Ридом и Cocteau Twins. Рецензент Melody Maker назвал песню «первым романтическим откровением» в истории группы, изумившись полному отсутствию здесь иронии (при наличии, например, такой невероятной для Fall строчки, как — «Кончил дважды, ты — трижды»; Came twice, you thrice). «Человек, который скорее умрёт, чем согласится на прямолинейность, здесь глядит нам прямо в глаза», — писал о Смите в связи с этой песней Иэн Гиттинс в Melody Maker, оговариваясь тут же, что она является не более, чем исключением из правил.
 Telephone Thing. Песня Coldcut, первоначально подготовленная для Лисы Стэнсфилд; вышла синглом. «Энтропический фанк — который неумные и ненужные Stone Roses, возможно, думали, что создают, когда производили на свет Fools Gold. У Fall эта музыка становится сгустком энергии» (Джон Уайлд, Melody Maker, 17 февраля 1990).
 And Therein. — «Темы песни — бездомность и чувства вины. Мартин Брама написал хорошую музыку, и у меня возник образ Армии спасения. Это нечто квази-религиозное, с элементом кантри энд вестерн…». — Марк Э. Смит, Q, 1992.

Участники записи 

The Fall
 Mark E. Smith — вокал
 Martin Bramah — гитара, бэк-вокал
 Craig Scanlon — гитара
 Steve Hanley — бас-гитара
 Marcia Schofield — клавишные
 Simon Wolstencroft — ударные

Приглашённые музыканты
 Kenny Brady — скрипка
 Charlotte Bill — флейта, гобой
 Mike Edwards (из Jesus Jones) — гитара («Popcorn Double Feature»)
 Craig Leon — бэк-вокал, орган
 Cassell Webb (жена Леона; под псевдонимом Castle) — бэк-вокал, орган

Примечания 

Альбомы 1990 года
Альбомы The Fall